US 5 bezeichnet:
 US5, internationale Castingband, die aus der Fernsehshow Big in America hervorgegangen ist
 U.S. Highway 5, United States Highway mit Nord-Süd-Verlauf in Neuengland

us5 steht für
 μS5 – Abkürzung der CAD-Software MicroStation 5.0

US5